Lucuma puede referirse a:

Árboles 
 lúcuma, lucma o lugma, el fruto del lúcumo, nombre común de varios árboles frutales;

Lugares 
 el distrito de Lucma, en la provincia de Gran Chimú, departamento de La Libertad, Perú;
 la localidad de Lucma, capital de dicho distrito;
 el distrito de Lucma, en la provincia de Mariscal Luzuriaga, departamento Áncash, Perú;
 la localidad de Lucma, capital de dicho distrito;
 el distrito de San Luis de Lucma, en la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, Perú;
 la localidad de San Luis de Lucma, capital de dicho distrito.

Referencias